Французький зв'язковий () — коктейль на основі коньяку та мигдалевого лікеру Амарето. Класифікується як дигестив (десертний). Належить до офіційних напоїв Міжнародної асоціації барменів, категорія «Сучасна класика» ().

Спосіб приготування 
Склад коктейлю «French Connection»:
 коньяк або бренді — 35 мл (3,5 cl),
 лікер Амарето — 35 мл (3,5 cl).

Див. також 
 Хрещена мати () — замість коньяку горілка.
 Хрещений батько () — замість коньяку скотч.

Примітки

Посилання 
 Сайт Міжнародної асоціації барменів 
 Коктейль French Connection на сайті IBA 
 

Коктейлі-дигестиви
Коктейлі з бренді
Коктейлі з лікером